

Населені пункти та їхні частини
 Ожехово — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ожехово — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ожехово — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ожехово — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ожехово — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ожехово — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ожехово — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Ожехово — частина села Сумово в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Ожехово — частина села Важно в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ожехово — осада в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Ожехово — осада в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки